Amerikai Egyesült Államok
 Beaverton (Alabama)
 Beaverton (falu, Michigan)
 Beaverton (város, Michigan)
 Beaverton (Oregon)

 Beaverton Transit Center – átszállópont az Oregon állambeli Beavertonban

 Kanada
 Beaverton (Ontario)
 Beaverton (Új-Fundland és Labrador)